MAE puede referirse a:
 Mercado Abierto Electrónico.
 Ministerio de Asuntos Exteriores.
 Museo de Arqueología y Etnología.
 Ministerio del Ambiente del Ecuador.

Acrónimos